Le terme cabochon peut désigner :

 En joaillerie, un cabochon est une pierre polie, mais non taillée en facettes.
 Une petite pièce de dallage ornant un sol carrelé.
 En architecture et décoration de façade, c'est aussi un élément saillant de forme ronde et multicolore, réalisé en céramique. Utilisé dès 1850.
 En automobile, un cabochon est une pièce en plastique protégeant l'ampoule des clignotants
 C'est aussi une petite illustration accompagnant un texte. Synonymes : illustration, vignette.
 Pièce en caoutchouc ou en PVC se plaçant sur une dynamo de bicyclette. Cet accessoire permet d'augmenter l'adhérence de celle-ci sur les pneumatiques et diminue le frottement.
 Au Québec, un cabochon est un idiot.
 En verrerie, les petits blocs de verre appelés « cabochons » étaient généralement fabriqués dans des moules en fonte où le verre pâteux était pressé par un poinçon. À l'origine, ces cabochons consistaient en de simples éclats de verre aux facettes scintillantes, tels ceux que l'on voit dans le vitrail « abstrait » de Bella Apartments, réalisé par Louis Comfort Tiffany.
 Une pièce en forme de plaquette ou de capuchon, le plus souvent en plastique, constituant la partie visible d’une touche d’un  de saisie (p. ex. clavier d'ordinateur).

Voir aussi 
 Le Cabochon élégant est un gastéropode fossile : Capulus elegans (Deshayes, 1824).
 Le Cabochon d'émeraude est une nouvelle de Maurice Leblanc publiée en 1930.

Note 

Façade
Ornementation